|-
| 105501 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105502 - || || 20 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105503 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105504 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105505 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105506 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105507 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105508 - || || 3 de setembre, 2000 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 105509 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105510 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105511 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105512 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105513 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105514 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105515 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105516 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105517 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105518 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105519 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105520 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105521 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105522 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105523 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105524 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105525 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105526 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105527 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105528 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105529 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105530 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105531 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105532 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105533 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105534 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105535 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105536 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105537 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105538 - || || 5 de setembre, 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| 105539 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105540 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105541 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105542 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105543 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105544 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105545 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105546 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105547 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105548 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105549 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105550 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105551 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105552 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105553 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105554 - || || 5 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 105555 - || || 5 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 105556 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105557 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105558 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105559 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105560 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105561 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105562 - || || 7 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105563 - || || 7 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105564 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105565 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105566 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105567 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105568 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105569 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105570 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105571 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105572 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105573 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105574 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105575 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105576 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105577 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105578 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105579 - || || 8 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 105580 - || || 8 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105581 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105582 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105583 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105584 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105585 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105586 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105587 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105588 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105589 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105590 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105591 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105592 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105593 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105594 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105595 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105596 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105597 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105598 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105599 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105600 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
5